Марион Крайнер (, род. 4 мая 1981 года) — австрийская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

В начале карьеры Крайнер участвовала в малозначительных соревнованиях, проводимых на территории Австрии или соседней Германии. Почти через пять лет после своего первого официального соревнования, 26 января 2002 года, она участвовала на своём первом этапе кубка мира в Крайшберге и стала 17-й в сноуборд-кроссе. Ещё через два года она смогла занять второе место в параллельном гигантском слаломе.

Последующие несколько сезонов Крайнер несколько раз входила в десятку и становилась призёром. 21 октября 2007 года в Зёльдене она выиграла единственный раз на этапе кубка мира. В том сезоне она заняла лучшее своё место в общем зачёте и зачёте по параллельным видам.

Крайнер трижды участвовала на чемпионатах мира и смогла выиграть две медали — серебряную на чемпионате 2007 в параллельном слаломе и золотую на чемпионате 2009 в параллельном гигантском слаломе.

Призовые места на этапах кубка мира

1-е место 
 Параллельный слалом/Параллельный гигантский слалом
 9 февраля 2011, Ёнпхён, Республика Корея
 21 октября 2007, Зёльден, Австрия

2-е место 

 Параллельный слалом/Параллельный гигантский слалом
 28 января 2012, Суделфелд, Германия
 9 января 2011, Бад-Гаштайн, Австрия
 17 декабря 2009, Теллурайд, США
 15 марта 2009, Ла Молина, Испания
 13 октября 2006, Ландграф, Нидерланды
 14 марта 2004, Бардонеккия, Италия

3-е место 
 Параллельный слалом/Параллельный гигантский слалом
 15 января 2012, Бад-Гаштайн, Австрия
 13 января 2012, Яуэрлинг, Австрия
 21 декабря 2011, Карецца, Италия
 13 октября 2011, Ландграф, Голландия
 20 февраля 2011, Стоунхем, Канада
 6 февраля 2010, Суделфелд, Германия
 19 января 2008, Ла Молина, Испания
 16 апреля 2007, Стоунхем, Канада
 21 октября 2006, Зёльден, Австрия

Зачёт кубка мира

Общий зачёт 
 2001/02 — 39-е место (32 очка)
 2002/03 — 27-е место (20 очков)
 2003/04 — 9-е место (192 очка)
 2005/06 — 42-е место (1980 очков)
 2006/07 — 7-е место (4160 очков)
 2007/08 — 13-е место (3880 очков)
 2008/09 — 17-е место (3310 очков)
 2009/10 — 6-е место (3970 очков)
 2010/11 — 5-е место (3700 очков)

Зачёт по параллельным видам 
 2001/02 — 46-е место (50 очков)
 2002/03 — 61-е место (50 очков)
 2003/04 — 9-е место (3766 очков)
 2004/05 — 13-е место (2727 очков)
 2005/06 — 17-е место (1980 очков)
 2006/07 — 5-е место (4160 очков)
 2007/08 — 6-е место (3880 очков)
 2008/09 — 7-е место (3310 очков)
 2009/10 — 4-е место (3970 очков)
 2010/11 — 3-е место (4540 очков)
 2011/12 — 4-е место (5310 очков)

Зачёт по сноубордкроссу 
 2001/02 — 54-е место (140 очков)
 2002/03 — 41-е место (120 очков)
 2003/04 — 65-е место (47 очков)

Зачёт по параллельному слалому 
 2001/02 — 54-е место (100 очков)

Ссылки 
 
 

Сноубордисты Австрии
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года